Lobulosa är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Szabó 1960. Lobulosa ingår i familjen fjärilsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjärilsmyggor
Lobulosa